Campo Elias, l'un de ses composés ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

Campo Elías : capitale de la paroisse civile de San Antonio de la municipalité d'Aricagua dans l'État de Mérida ;
 Campo Elías : capitale de la paroisse civile de Campo Elías de la municipalité de Bruzual dans l'État d'Yaracuy ;
 Campo Elías : chef-lieu de la municipalité de Juan Vicente Campo Elías dans l'État de Trujillo.

Subdivisions 
 Campo Elias désigne plusieurs municipalités du pays : 
 Campo Elías : l'une des vingt-trois municipalités de l'État de Mérida ;
 Juan Vicente Campo Elías : l'une des vingt municipalités de l'État de Trujillo.
 Campo Elias désigne plusieurs paroisses civiles du pays : 
 Campo Elías : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans l'État de Sucre ;
 Campo Elías : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Juan Vicente Campo Elías dans l'État de Trujillo ;
 Campo Elías : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Bruzual dans l'État d'Yaracuy.

Homonymie de toponyme